Wyspy Zawietrzne – grupa wysp położonych w południowo-zachodniej części Małych Antyli na Morzu Karaibskim
 Wyspy Zawietrzne – tłumaczenie nazwy Leeward Islands, będących północną grupą wysepek Wyspach Nawietrznych w archipelagu Małych Antyli, w latach 1959-2011 oficjalna polska nazwa tej grupy
 Wyspy Zawietrzne – grupa wysp archipelagu Wysp Zielonego Przylądka
 Wyspy Pod Wiatrem – grupa wysp w archipelagu Wyspy Towarzystwa, na Oceanie Spokojnym

 Brytyjskie Wyspy Zawietrzne  – tłumaczenie nazwy kolonii brytyjskiej British Leeward Islands.
 zawietrzne Wyspy Hawajskie – grupa wysp w archipelagu Hawajów, Północno-Zachodnie Wyspy Hawajskie

Zobacz też 
 Wyspy Nawietrzne
 Strona nawietrzna
 Strona zawietrzna

Przypisy